In der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal aus dem thüringischen Saale-Holzland-Kreis haben sich zwanzig Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen.

Sitz der Verwaltungsgemeinschaft ist Kahla, welches aber nicht zur Verwaltungsgemeinschaft gehört.

Die Gemeinden 
 Altenberga
 Bibra
 Bucha
 Eichenberg
 Freienorla
 Großeutersdorf
 Großpürschütz
 Gumperda
 Hummelshain
 Kleineutersdorf
 Laasdorf
 Lindig
 Milda
 Orlamünde, Stadt
 Reinstädt
 Rothenstein
 Schöps
 Seitenroda
 Sulza
 Zöllnitz

Geschichte 
Die Verwaltungsgemeinschaft wurde am 8. März 1994 auf freiwilliger Basis gegründet.

Einzelnachweise 

Sudliches Saaletal
Saale-Holzland-Kreis
Gegründet 1994